Никълъс Ким Копола (), известен като Никълъс Кейдж (Nicolas Cage), е американски актьор, режисьор и продуцент, носител на наградата Оскар за най-добра главна мъжка роля във филма Да напуснеш Лас Вегас (1995). По бащина линия той е племенник на световноизвестния режисьор Франсис Форд Копола и първи братовчед на сценаристката София Копола (също носителка на Оскар за сценария на филма Загубен в превода).

Биография 
Никълъс Кейдж е роден през 1964 година в Лонг Бийч, Калифорния. През 1976 родителите му се развеждат и той се мести с баща си в Бевърли Хилс.

За да изгради своя собствена кариера и да не разчита на името на чичо си, той променя фамилията си от Копола на Кейдж.

Има двама сина, Уестън Копола Кейдж (Weston Coppola Cage), роден на 26 декември, 1990 и Кал-Ел (Kal-El) роден на 3 октомври 2005. Бил е женен за Патриша Аркет, Лиса Мари Пресли и Алис Ким, бивша сервитьорка.

В Холивуд е известен със странностите си и необичайностите си.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 
 Никълъс Кейдж в kinobg.org

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Родени в Лонг Бийч
Носители на Златен глобус